Broiliellus — вимерлий рід диссорофоїдів родини диссорофідів. Найбільш близький до Dissorophus, і обидва були поміщені в підродину Dissorophinae.

Види 
До роду входять наступні види:
 B. arroyoensis DeMar, 1967
 B. brevis Carroll, 1964
 B. olsoni DeMar, 1967
 B. reiszi Holmes et al., 2013
 B. texensis Williston, 1914

Broiliellus novomexicanus, який спочатку називався Aspidosaurus novomexicanus, зараз вважається членом підродини Cacopinae, тому може і не бути бройлієлусом.

Філогенетичний аналіз показав, що Broiliellus був найтісніше пов'язаний з Dissorophus. Проте, всі види роду не формують свої клади, а політомії (невирішені еволюційні відносини) з диссорофусом.

Виноски 

Темноспондили
Земноводні пермського періоду
Викопні земноводні